Hr. Ms. O 15, een Nederlandse onderzeeboot van de O 12-klasse.
 USS O-15, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse.